Yoshida se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hajime Yoshida
 K. Yoshida